Unter Afrikahaus versteht man:

Afrikahaus (Berlin)
Afrikahaus (Hamburg)
Afrika-Haus Freiberg